St. Regis Park – comune statunitense nel Kentucky
St. Regis – CDP statunitense nel Montana
St. Regis – hamlet statunitense dello stato di New York
St. Regis Mohawk Reservation – riserva destinata agli indiani d'America Mohawk ed è sita nella Contea di Franklin, New York
St. Regis Chicago – grattacielo di Chicago
St. Regis Toronto – grattacielo di Toronto
Zhuhai St. Regis Hotel & Office Tower – grattacielo di Zhuhai
Dodge St. Regis – autovettura del 1979 prodotta dalla Dodge